Das Jungeneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Tennis wurde vom 7. bis 13. Oktober ausgetragen. Olympiasieger wurde Hugo Gaston aus Frankreich.

Setzliste

Spielplan

Weblinks 

 Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

Tennis Jungeneinzel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Buenos Aires
2018 Jungeneinzel